Джон Ге́рберт (Джентльмен Джек) Кро́уфорд (; 22 марта 1908, Олбери или Юранджелайн, Новый Южный Уэльс — 10 сентября 1991, Сидней) — австралийский теннисист, первая ракетка мира среди любителей (1935). 17-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном, мужском парном и смешанном парном разрядах, член Международного зала теннисной славы с 1979 года.

Спортивная карьера 
В 16 лет, в начале 1925 года, Джек Кроуфорд дебютировал в чемпионате Австралии и дошёл до четвертьфинала в мужском парном разряде. На следующий год он повторил этот успех уже в смешанных парах, а в 1927 году стал полуфиналистом в мужском одиночном и мужском парном разряде.

В 1928 году Кроуфорда впервые пригласили в сборную Австралии на матч Кубка Дэвиса против итальянцев. Через месяц он впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема (к этому моменту такого понятия ещё не существовало и, согласно одной из версий, оно обязано своим появлением именно дальнейшим выступлениям Кроуфорда). В финале чемпионата Франции они с соотечественницей Дафне Экхерт-Козенс уступили смешанной американо-южноафриканской паре. Со следующего года Кроуфорд выступал в смешанном разряде со своей женой, Марджори Кокс-Кроуфорд, и пять раз подряд выходил с ней в финал чемпионата Австралии. Они выиграли чемпионат трижды подряд, с 1931 по 1933 год.

К 1933 году, помимо побед с Марджори в миксте, он уже трижды выигрывал чемпионат Австралии в мужском парном разряде (в том числе в 1931 году, когда они с Марджори оба играли в параллельных финалах) и дважды в одиночном, но ни разу ещё не добивался победы ни во Франции, ни на Уимблдоне, ни в США. В 1933 году положение вещей ключевым образом изменилось: Кроуфорд выиграл вслед за чемпионатом Австралии и чемпионат Франции, и Уимблдон. На чемпионате США он вышел в финал, где ему противостоял британец Фред Перри. Перед финальным матчем репортёр New York Times Джон Киран написал:

Кроуфорд вёл в финале со счётом 2-1 по сетам, но усталость не дала ему довести игру до победы, и Перри легко выиграл последние два сета и весь матч. Кроуфорду не удалось стать первым в истории обладателем Большого шлема, хотя он и был признан лучшим теннисистом мира по итогам сезона.

Два года спустя Кроуфорд практически смог повторить успех 1933 года, но уже в мужском парном разряде. Он выиграл с двумя разными партнёрами чемпионаты Австралии и Франции и Уимблдонский турнир, но чемпионат США ему так и не покорился. В итоге, завоевав за время выступлений семнадцать титулов в разных разрядах, в том числе по три на чемпионате Франции и Уимблдоне, он так и не стал чемпионом США. Зато чемпионом Австралии он становился по четыре раза в одиночном и мужском парном разрядах и трижды в миксте. В 1936 году он остановился в одном шаге от завоевания ещё одного престижного теннисного трофея, когда команда Австралии в матче вызова Кубка Дэвиса (в котором победитель всех отборочных этапов встречался с действующим обладателем Кубка) уступила на кортах Уимблдона сборной Великобритании со счётом 3-2. Сам Кроуфорд выиграл матч в парах, но уступил в обеих одиночных встречах, Банни Остину и Фреду Перри.

Последние выступления Кроуфорда в финалах турниров Большого шлема относятся к концу 1939 и началу 1940 года: когда в Европе уже шла война, он вышел в финал чемпионата США в мужских парах, а затем в финал чемпионата Австралии в одиночном и мужском парном разряде. В 1939 году он был включён в состав сборной Австралии в Кубке Дэвиса, но так ни разу и не вышел на корт, а сборная прошла весь путь до финала и победила в нём команду США. Всего Кроуфорд провёл за национальную сборную 57 матчей и выиграл 36 из них, в том числе 13 из 18 встреч в парном разряде.

Кроуфорд продолжал выступать и после войны: в 1946, 1948 и 1949 годах он доходил до полуфинала чемпионата Австралии в мужском парном разряде. Позже он выступал в соревнованиях ветеранов, и в 1983 году в его честь был учреждён командный Кубок Джека Кроуфорда, разыгрываемый теннисистами в возрасте 70 лет и старше. В 1976 году за заслуги в развитии спорта он был произведён в офицеры ордена Британской империи, в 1979 году его имя было включено в списки Международного зала теннисной славы, а в 1997 году — в списки Зала спортивной славы Австралии.

Стиль игры 
Кроуфорд, прозванный в зрительских кругах «Джентльмен Джек», исповедовал уже несколько старомодную для своего времени манеру игры, основой которой служил обмен мощными низкими ударами с задней линии (используя при этом такую же старомодную ракетку с уплощённым сверху ободом). Внешне такая игра казалась несколько ленивой и не требующей физических усилий. Однако Кроуфорд довёл этот стиль до такого совершенства, что в 1933 году выиграл три из четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде и находился в одном сете от победы в четвёртом, а два года спустя выиграл также три турнира Большого шлема, но уже в мужских парах.

Участие в финалах турниров Большого шлема

Одиночный разряд (12)

Победы (6)

Поражения (6)

Мужской парный разряд (12)

Победы (6)

Поражения (6)

Смешанный парный разряд (8)

Победы (5)

Поражения (3)

Участие в финалах Кубка Дэвиса

Поражение (1)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Члены Международного зала теннисной славы
Офицеры ордена Британской империи